Nette bezeichnet folgende Fließgewässer:

in Deutschland:
 Nette (Alme), rechter Zufluss der Alme nahe Alme (Brilon), Hochsauerlandkreis, Nordrhein-Westfalen
 Nette (Hase), rechter Zufluss der Hase im kreisfreien Osnabrück, Niedersachsen
 Nette (Innerste), linker Zufluss der Innerste bei Derneburg (Holle), Landkreis Hildesheim, Niedersachsen
 Nette (Lenne), rechter Zufluss der Lenne in Mühlendorf (Altena), Märkischer Kreis, Nordrhein-Westfalen
 Nette (Mittelrhein), linker Zufluss des Rheins nach Weißenthurm, Landkreis Mayen-Koblenz, Rheinland-Pfalz
 Nette (Niers), linker Zufluss der Niers nach Wachtendonk, Kreis Kleve, Nordrhein-Westfalen
in Frankreich:
 Nette (Bournègue), rechter Zufluss der Bournègue bei Saint-Quentin-du-Dropt, Region Nouvelle-Aquitaine

Nette bezeichnet folgende Ortschaften:
 Nette (Bockenem), Ortsteil der Stadt Bockenem, Landkreis Hildesheim, Niedersachsen
 Nette (Dortmund), Stadtteil im kreisfreien Dortmund, Nordrhein-Westfalen
 Nette (Viersen), Ortsteil von Viersen, Kreis Viersen, Nordrhein-Westfalen

Nette ist der Familienname folgender Personen:
 Bruno Nette (1887–1960), Bremer Polizist und zwischen 1940 und 1945 „Judenreferent“
 Herbert Nette (1902–1994), deutscher Schriftsteller und Redakteur
 Johann Friedrich Nette (1672–1714), deutscher Architekt und Baumeister

Weiteres
 Nette (Biermarke), eine Marke der Bitburger Braugruppe

Nette ist eine Kurzform des Namens Annette oder Jeanette
 Nette Tuominen (* 1990), finnische Volleyball- und Beachvolleyballspielerin

Nette ist eine altdeutsche Bezeichnung für Tante
Siehe auch:
 Nett
 Nete
 Fräulein Nettes kurzer Sommer